Bloh steht für:

 Bloh, ein Ortsteil der Gemeinde Bad Zwischenahn, Landkreis Ammerland, Niedersachsen

Bloh ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Bloh (1854–1941), deutscher Pädagoge
 Ute von Bloh (* 1951), deutsche Philologin